Abadiano kan syfta på:

Mexiko 

 Abadiano, Mexiko, Michoacán de Ocampo, Jiquilpan,

Spanien 

 Abadiño, kommun, Baskien, Bizkaia,